Gaojingzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 50 kilometer nordost om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Gaojingzhuang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Biaokou,  km sydväst om Gaojingzhuang. Trakten runt Gaojingzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina